Golden Grove puede referirse a:
 Golden Grove, localidad en el condado de Grenville, Estados Unidos.
 Golden Grove (Guyana), localidad de la región Islas Essequibo-Demerara Occidental en Guyana.
 Golden Grove (Jamaica), localidad de Jamaica.